Strippen (bevalling), om de bevalling op gang te brengen
Strippen (scheikunde), een chemische scheidingsmethode
Striptease, een dans waarbij de danser zich ontkleedt
Striptease (film), een Amerikaanse film uit 1996

Zie ook 
Nationale Strippenkaart, een betalingsmethode voor Openbaar Vervoer in Nederland